Cocorova se poate referi la:

Cocorova, Gorj
Cocorova, Mehedinți

Vezi și 
 Cocor (dezambiguizare)